AYP – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Coronel A.M.Durante, Ayacucho, Perù